Tustin ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tustin (Kalifornien), im Orange County
 Tustin (Michigan), im Osceola County
 Tustin (Wisconsin), im Waushara County

Andere Verwendungen
 Tustin-Methode: Bilineare Transformation (Signalverarbeitung)